Rüstem ist ein türkischer männlicher Vorname persischer Herkunft. Der Name geht zurück auf Rostam, eine Sagengestalt aus der persischen Mythologie.

Namensträger

Osmanische Zeit 
 Rüstem Pascha (~1500–1561), osmanischer Großwesir

In anderen Sprachen 

 Armenisch: Ռոստոմ (Rostom)
 Aserbaidschanisch: Rüstəm
 Georgisch: როსტომ (Rostom)
 Kasachisch: Рустам (Rustam)
 Persisch: رستم (Rostam)
 Tadschikisch: Рустам (Rustam)
 Russisch: Рустам (Rustam, Rustem)
 Ukrainisch: Рустам (Rustam)
 Usbekisch: Rustam

Sonstiges 
 Rüstem-Pascha-Moschee, osmanische Moschee in Istanbul
 Rüstem-Pascha-Karawanserei, osmanisches Bauwerk im türkischen Edirne

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname